Krebach ist ein Gewässername:

 Krehbach oder Krähenbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Möhringen, Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Krehbach (Perlenbach), vielleicht auch Krähbach, linker Zufluss des hier noch Schwalmbach genannten Perlenbachs auf dem Truppenübungsplatz Elsenborn bei Elsenborn, Gemeinde Bütgenbach, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien

Siehe auch:
 Krähenbach